Martin Chabada, (né le  à Kladno en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Martin Chabada peut jouer à la fois au centre et l'aile de l'attaque. Il participe à la Coupe Spengler avec le Sparta Prague en 2001, 2002, 2004 et 2005.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque lors de l'Euro Hockey Tour en 2004, 2007 et 2008

Palmarès 
 Champion de République tchèque (Extraliga) en 2000, 2002 et 2006

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 16|| 1|| 2|| 3|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1997-1998|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 40|| 7|| 12|| 19|| 57|| 11|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1998-1999|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 39|| 3|| 9|| 12|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 35|| 7|| 12|| 19|| 12|| 9|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2000-2001|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 43|| 9|| 10|| 19|| 36|| 12|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2001-2002||HC Sparta Prague || Extraliga|| 51|| 19|| 21|| 40|| 113|| 13|| 4|| 7|| 11||4 
|-
| 2002-2003|| Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 66|| 17|| 13|| 30|| 50|| 9|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 2003-2004|| Sound Tigers de Bridgeport||  LAH|| 10|| 2|| 3|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 31|| 8|| 18|| 26|| 65|| 13|| 7|| 3|| 10|| 22
|-
| 2004-2005|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 50|| 19|| 15|| 34|| 84|| 5|| 0|| 2|| 2|| 16
|-
| 2005-2006|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 43|| 8|| 17|| 25|| 84|| 11|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
| 2006-2007|| Luleå HF|| Elitserien|| 42|| 18|| 21|| 39|| 102|| 4|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
| 2007-2008|| Luleå HF|| Elitserien|| 44|| 14|| 19|| 33|| 130|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Luleå HF|| Elitserien|| 50|| 6|| 20|| 26|| 98|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2009-2010|| Luleå HF|| Elitserien|| 50|| 7|| 11|| 18|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Södertälje SK|| Elitserien|| 46|| 7|| 11|| 18|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Lev Poprad || KHL|| 35|| 4|| 3|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Bienne|| LNA || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0||3 ||3||0
|-
| 2013-2014|| HC Litoměřice || 1.liga || 21 || 4 || 16 || 20 || 28 || 4 || 2 || 1 || 3 || 12

Références

Naissance en juin 1977
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Luleå HF
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HC Lev Poprad
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Kladno
Naissance en Tchécoslovaquie